Померания — топоним.

 Померания — историческая область на юге Балтийского моря.
 Померания — провинция королевства Пруссия и Свободного государства Пруссия, существовавшая с 1815 по 1945 годы.